Книч:
 Книч — община в Сербии.
 Книч, Рудольф (1854—1906) — немецкий химик.